Mereni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Mereni (Constanța)
 Mereni (Covasna)
 Mereni (Teleorman)